Le sigle MAPI peut faire référence à :
 Interface de programmation de messagerie (Messaging Application Programming Interface)
 Manifestations postvaccinales indésirables, acronyme employé notamment par l'Organisation mondiale de la santé

Acronyme